

Sigle 
 Visa On Arrival – Visto rilasciato all'arrivo
 Verb Object Agent – Verbo Oggetto Soggetto, tipologia linguistica
 Voice of America – servizio radiotelevisivo governativo degli Stati Uniti d'America
 VOA – acronimo per Vicino Oriente antico

Musica 
 VOA – album di Sammy Hagar del 1984